Stever bezeichnet:

 einen Zufluss der Lippe, siehe Stever

Stever ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Stever (* 1967), deutscher Drehbuchautor und Regisseur
 Christian Michael Stever (1657–1722), deutscher Jurist und Erster Bürgermeister von Rostock
 Gustav Stever (1823–1877), deutscher Maler
 Hans Stever (1853–1925), deutscher Architekt und preußischer Baubeamter
 Heinrich Kurt Stever (1789–1827), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Guyford Stever (1916–2010), US-amerikanischer Physiker und Wissenschaftsmanager
 Isabelle Stever (* 1963), deutsche Filmemacherin
 Johann Joachim Stever (1889–1950), deutscher Generalleutnant
 Jorge Stever (1940–2019), deutsch-südamerikanischer Maler und Objektkünstler
 Theodor Ernst Stever (1815–1857), deutscher Jurist und Politiker
 Theodor Stever (1748–1834), deutscher Jurist und Bürgermeister von Rostock

Sonstiges:
 Stever Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika